

Carriera

Club 
Dopo aver completato la formazione nel settore giovanile della , nella stagione 2016 Farias debutta nella Liga Nacional. Nella stagione 2019 si trasferisce inizialmente al  ma, nell'agosto dello stesso anno, passa alla società italiana dell'. Dopo un biennio trascorso in Abruzzo, nell'estate del 2021 il giocatore viene ceduto ai francesi del .

Nazionale 
In possesso della doppia cittadinanza, nel settembre del 2020 partecipa a uno stage della Nazionale di calcio a 5 dell'Italia. Il 28 gennaio 2021 debutta con la maglia azzurra durante l'incontro vinto per 3-0 contro il  valido per le qualificazioni al campionato europeo 2022. Realizza la sua prima rete nella successiva vittoria per 7-4 contro la . Il 17 gennaio 2022 viene incluso nella lista definitiva dell' per il Campionato europeo 2022.

Note